Волпи  — фамилия, а также топоним.

Известные носители 
 Волпи, Джон Энтони (1908—1994) американский государственный деятель, министр транспорта США (1969—1973).
 Волпи, Тиаго (род. 1990) —  бразильский футболист.
 Нето Волпи (род. 1992) — бразильский футболист, вратарь.

Топоним 
 Волпи — деревня в Курском сельском поселении Волосовского района Ленинградской области.